Giannis Parios ( auch Yiannis Parios, eigentlich Ioannis Varthakouris, Ιωάννης Βαρθακούρης, * 8. März 1946 auf der Insel Paros) ist ein griechischer Sänger.

Er ist einer der bekanntesten Sänger Griechenlands. Seine ersten Auftritte hatte er 1969.

Er arbeitete mit vielen der führenden griechischen Komponisten, darunter Manos Loizos, Giorgos Hadzinasios, Stavros Xarchakos, Stamatis Spanoudakis, Giorgos Katsaros, Marios Tokas, Giannis Spanos und Alexis Papadimitriou. Er schreibt eigene Liedtexte und komponiert auch oft selbst.

Er hatte Auftritte in der Royal Albert Hall, der Carnegie Hall und anderen Orten in Kanada, Australien und den USA.

Diskografie 
 γιάννης πάριος / yiannis parios (1971)
 Τι θέλεις να κάνω / Ti thelis na kano (1972)
 Που θα πάει που / Pou tha pai pou (1974)
 Έρχονται στιγμές / Erchonde stigmes (1975)
 Τώρα πια / Tora pia (1976)
 Μη φεύγεις μη / Mi fevgis mi (1977)
 Να γιατί σ' αγάπησα / Na giati s' agapisa (1978)
 Θα με θυμηθείς / Tha me thymithis (1979)
 Σε χρειάζομαι / Se chriasome (1980)
 Ένα γράμμα / Ena gramma (1981)
 Τα νησιώτικα / Ta nisiotika (1982)
 Όταν βραδιάζει / Otan vradiasi (1983)
 Πιο καλή η μοναξιά / Pio kali i monaxia (1984)
 Εγώ κι εσύ / Ego ki esy (1985)
 Ξαρχάκος-Πάριος / Xarchakos-Parios (1986)
 Όλα για τον έρωτα / Ola gia ton erota (1987)
 Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του / I megalyteres epitychies tou (1987)
 Τα ερωτικά του '50 / Ta erotika tou '50 (1988)
 Η παράσταση αρχίζει / I parastasi archisi (1989)
 Σαν τρελό φορτηγό / San trelo fortigo (1989)
 Κι εγώ μαζί σου / Ki ego masi sou(1990)
 Επίθεση αγάπης / Epithesi agapis (1991)
 Επαφή / Epafi (1992)
 Τα νησιώτικα 2 / Ta nisiotika 2 (1992)
 Πάντα ερωτευμένος / Panta erotevmenos (1993)
 Βίος ερωτικός / Vios erotikos (1994)
 Παρέα με τον Χάρη / Parea me ton Chari (1995)
 Nana Mouskouri: Nur ein Lied (1995)
 Η μοναξιά μες απ' τα μάτια μου / I monaxia mes ap' ta matia mou (1996)
 Τύψεις / Typsis (1997)
 Τόσα γράμματα / Tosa grammata (1998)
 Δώσε μου λιγάκι ουρανό / Dose mou ligaki ourano (1999)
 Πάριος Έρωτας / Parios Erotas (2000)
 O Ερωτικός Θεοδωράκης / O Erotikos Theodorakis (2001, Platz 1)
 Άλλη μια φορά / Alli mia fora (2001)
 Μια βάρκα να πας απέναντι / Mia varka na pas apenandi (2002)
 Το καλό που σου θέλω / To kalo pou sou thelo (2003)
 Μια συνηθισμένη μέρα / Mia synithismeni mera (2003)
 Δε γυρίζω πίσω / De gyriso piso (2005)
 Τα Ντουέτα Του Έρωτα / Ta Dueta Tu Erota (2006)
 Το ρεσιτάλ μιας φωνής / To resital mias fonis (2007)
 Που πάμε μετά / Pou pame meta (2008)
 Συμπέρασμα ένα / Symperasma ena (2009)
 Τα κομμάτια της ψυχής μου / Ta kommatia tis psychis mou (2010)
 Ήλιος Κόκκινος (Μάριος Τόκας) / Ilios Kokkinos (Marios Tokas) (beteiligt mit 3 Liedern) (2012)
 Ο Κύκλος Του Έρωτα Live / O Kyklos Tou Erota (2012 2 CD)
 Ο Δικος Μου Βασιλης Τσιτσανης / O Dikos Mou Vasilis Tsitsanis (2013 2 CD)
 Όνειρα κάνω / Oneira kano (2014)
 Έλα μου χαμογέλα μου / Ela mou hamogela mou(2016)
 Έχω εσένα / Eho esena (2018)
 Αχ αγάπη … Αχ έρωτα / Ah agapi … ah erota (2020, Platz 1)

Weblinks 
 
 Website (griechisch)
  (griechisch)
  (griechisch)
 Von Giannis Parios gesungene Texte werden ins Deutsche übersetzt auf greeklyrics.de. (deutsch/griechisch)
 Von Giannis Parios geschriebene Texte sind gelistet auf stixoi.info. (griechisch, z. T. mit Übersetzung)
 dgl. Songtexte zu Kompositionen von Giannis Parios
 dgl. von Giannis Parios gesungene Texte

Popsänger
Grieche
Geboren 1946
Mann